Ла́рина — русская фамилия; женская форма фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы 
 Ларина, Анна Михайловна (1914—1996) — жена советского государственного деятеля Николая Бухарина, мемуаристка.
 Ларина, Валентина Александровна (1907—1976) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ларина, Валерия Борисовна (1926—2008) — русский советский художник, живописец.
 Ларина, Варвара Георгиевна (в монашестве Васса; род. 1970) — инокиня Русской Православной Церкви Заграницей, литургист, византист, преподаватель Венского университета.
 Ларина, Екатерина Васильевна (род. 1989) — российская футболистка.
 Ксения Ларина (настоящее имя — Оксана Андреевна Баршева; род. 1963) — журналист, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы».
 Ларина, Прасковья Фоминична (1922—2008) — доярка, Герой Социалистического Труда. 
 Ларина, Татьяна Генриховна (род. 1963) — российская баскетболистка, форвард.

Персонаж 
 Татьяна Ларина — главная героиня романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Топоним 
 Ларина — деревня в Далматовском районе Курганской области.
 Ларина — деревня в Байкаловском районе Свердловской области, Краснополянский сельсовет.
 Ларина — деревня в Байкаловском районе Свердловской области, Шадринский сельсовет.
 Имени Ларина — исчезнувший посёлок в Кизлярском районе Дагестана.
 Посёлок имени Ларина — дачный посёлок, с 1960 г. в составе Москвы.